Juan Manuel Asensi – ex calciatore spagnolo
 Matilde Asensi – scrittrice spagnola
 Neus Asensi – attrice spagnola
 Vicente Asensi – calciatore spagnolo